ARHGEF2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 986 амінокислот, а молекулярна маса — 111 543.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як імунітет, вроджений імунітет, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки